dennenglanszweefvlieg
 donkere glanszweefvlieg
 gele glanszweefvlieg
 gouden glanszweefvlieg